Чемпіонат України з футболу серед команд клубів Першої ліги (Перша ліга) — футбольна ліга в Україні, друга за рангом після Прем'єр-ліги. Змагання ліги проводяться під егідою Професіональної футбольної ліги України відповідно до Договору про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» між Українською асоціацією футболу та ПФЛ.

Обмін між лігами 
За підсумками сезону 2021/22 команди, які посіли 1-ше, 2-ге виходять до Прем'єр-ліги. Команди, які займуть 3-те та 4-те місце, мають змогу поборотися за путівку в УПЛ з командами вищого дивізіону, які зайняли 13-те та 14-те місце.

Команди, які посіли 13-те, 14-те, 15-те та 16-те місця у першій лізі, вибувають до другої ліги. Команда, яка посіла 12-те місце, побореться за збереження прописки з командою Другої ліги, яка зайняла третє місце та перемогла в матчах плей-оф.

У випадку, якщо клуб відмовиться від підвищення у класі, право на це отримає клуб, який посів наступне місце у турнірній таблиці.

Призери першої ліги

Найуспішніші клуби

Статистика за історію

Найкращі бомбардири 

Інформація станом на 19 липня 2021 року. Жирним шрифтом виділено гравців, які продовжують виступати у першій лізі.

Гвардійці 
Інформація станом на 19 липня 2021 року. Жирним шрифтом виділено гравців, які продовжують виступати у першій лізі.

Наймолодші футболісти

Найкращі бомбардири першої ліги за сезон

Турнірна таблиця всіх чемпіонатів 
Кількість команд на початок сезону:

Станом на закінчення сезону 2018/19Очки в таблиці нараховані наступним чином: 2 очка за перемогу, 1 — за нічию і 0 — за поразку

Примітка. Загальна кількість перемог відрізняється від загальної кількості поразок через те, що в матчах «Борисфен» — «Полісся» (сезон 2001/2002 років) і «Карпати» Л — «Спартак» С (сезон 2005/2006) обом командам були зараховані технічні поразки −:−.

Примітки

Посилання 
 Професіональна футбольна ліга України
 Первая лига: самые результативные за все времена (Football.ua) 
 «Бомбардири та гвардійці» (Sport.ua) 
 «Першопроходець Григорчук та рекордсмен Чуйченко. Кращі бомбардири Першої ліги» (UA-Футбол)
 Який матч — найвідвідуваніший в історії Першої ліги? (Sportarena.com)